World Cyber Games 2001 — чемпионат World Cyber Games был проведён в Южной Корее в Сеуле с 5 по 9 декабря 2001 года. В играх приняли участие 430 игроков из 33 стран мира. Призовой фонд чемпионата составил 300 000 долларов США.

Страны-участницы 

В соревнованиях приняли участие игроки из 33 стран мира.

Официальные игры чемпионата 

Соревнования проводились по 11 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
 1 место —  Legends never Die (Brormir, Reek, Steel, Simonak, Poutine) — $40 000
 2 место —  mortal Teamwork (Ash, Giant, Koj, Ly, Hazz) — $20 000
 3 место —  All-Stars (Donald, mysse, natu, Robin, scratch) — $10 000
 4 место —  Kompaniet_se
  Unreal Tournament (1 на 1)
 1 место —  GitzZz — $20 000
 2 место —  XS Pain — $10 000
 3 место —  SLXC Xan — $5 000
 4 место —  fnatic_Lauke
  Unreal Tournament (2 на 2)
 1 место —  DeaD, [R0X] — $6 000
 2 место —  gnegne, Vicious — $3 000
 3 место —  nG^Gen, septicflesh — $2 000
  Quake III Arena (1 на 1)
 1 место —  Zero4 — $20 000
 2 место —  Lexer — $10 000
 3 место —  SK.Stelam — $5 000
 4 место —  SaintGermain_fr
  Quake III Arena (2 на 2)
 1 место —  NiP-proZaC, d-fazz — $6 000
 2 место —  b100.kik, PELE [PK] — $3 000
 3 место —  [sk.SteLam], [sk.sl1nger] — $2 000

Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
 1 место —  gonia119 — $20 000
 2 место —  ElkY — $10 000
 3 место —  GoRush — $5 000
 4 место —  =I.D=~2000_cn
  StarCraft: Brood War (2 на 2)
 1 место —  =A.G=Deep, =A.G=Mty — $6 000
 2 место —  DkH.MMMBop, [pG]FisheYe — $3 000
 3 место —  MaDFroG, JessE — $2 000
  Age of Empires II: The Conquerors (1 на 1)
 1 место —  IamKmkm — $20 000
 2 место —  iamgrunt — $10 000
 3 место —  chun_yu — $5 000
 4 место —  L_Clan_Chris_ca
  Age of Empires II: The Conquerors (2 на 2)
 1 место —  Koven, wargrunt — $6 000
 2 место —  HALEN, zyatou — $3 000
 3 место —  riZen_Magi, Iwillwinyou — $2 000

Спортивный симулятор:
  FIFA Soccer 2001 (1 на 1)
 1 место —  Jaguar — $20 000
 2 место —  Champion — $10 000
 3 место —  ZW_cn — $5 000
 4 место —  inhape99
  FIFA Soccer 2001 (2 на 2)
 1 место —  Tianqi, Windboy_FiFa — $6 000
 2 место —  David`125, El_Pallettaro — $3 000
 3 место —  HEAJUNG, jinhs20 — $2 000

Медальный зачёт

Примечания

См. также 
WCG RU Preliminaries 2001 — Российские отборочные игры.

Ссылки 
 Официальный сайт российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

2001